Отображение — процесс сопоставления чего-либо с чем-либо; правило, по которому такое сопоставление производится.
 Отображение — в математике понятие, близкое понятию функция.
 Отображение онтологий — процесс установления соответствий между понятиями нескольких онтологий.